Tschaschell ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich de Tschaschell (1893–1965), deutscher Politiker
 Hilde de Tschaschell (* 1921), österreichische Schriftstellerin